Plusieurs lois découvertes par le physicien britannique Isaac Newton sont appelées loi de Newton :
 les lois du mouvement de Newton fondent la théorie du mouvement des corps en mécanique classique :
 la première loi de Newton exprime la conservation de la quantité de mouvement d'un système isolé,
 la deuxième loi de Newton relie la dérivée temporelle de la quantité de mouvement d'un système à la résultante des forces qui lui sont appliquées,
 la troisième loi de Newton stipule l'égalité de l'action et de la réaction (entre deux systèmes physiques) ;
 la loi de gravitation de Newton caractérise l'attraction mutuelle de deux corps massifs ;
 la loi du frottement fluide de Newton définit le comportement rhéologique d'une grande majorité de fluides, qualifiés de fluides newtoniens ;
 la loi de refroidissement de Newton exprime la perte de chaleur d'un corps par convection naturelle.

Homonymie